Baldwin steht für:
 Baldwin (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Baldwin (Apfel)
 (4831) Baldwin, Asteroid des Hauptgürtels
 Baldwin Brothers, Band
 Baldwin Piano Company, US-amerikanischer Klavierhersteller
 Baldwin Locomotive Works, US-amerikanischer Dampflokomotiven-Produzent
 Baldwin-Gruppe, Spezialmaschinenbau für die Druckindustrie
 Baldwin-Regeln, chemische Reaktionsregeln
 Baldwin-Effekt, evolutionärer Mechanismus
 Baldwin-Täuschung, optische Täuschung
 Baldwin (Fahrzeugmarke), ehemalige US-amerikanische Fahrzeugmarke
 Baldwin Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Baldwin & Beebe, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Baldwin ist der Name folgender Personen:
 Baldwin (Salzburg) († 1060), Erzbischof von Salzburg
 Balduin von Brandenburg (auch: Baldwin), von 1205 bis 1216 Bischof von Brandenburg; gehörte dem Prämonstratenserorden an
 Baldwin II. von Wenden († 1441), Erzbischof von Bremen

Baldwin ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Baldwin (Alabama), Ort im Cullman County, Alabama
 Baldwin (Arkansas), Ort im Jefferson County, Arkansas
 Baldwin (Colorado), Ort im Gunnison County, Colorado
 Baldwin (Florida), Stadt im Duval County, Florida
 Baldwin (Georgia), Stadt im Banks und Habersham County, Georgia
 Baldwin (Illinois), Town im Randolph County, Illinois
 Baldwin (Iowa), Stadt im Jackson County, Iowa
 Baldwin (Kentucky), Ort im Madison County, Kentucky
 Baldwin (Louisiana), Town im St. Mary Parish, Louisiana
 Baldwin (Maine), Town im Cumberland County, Maine
 Baldwin (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Baltimore County,  Maryland
 Baldwin (Michigan), Ort im Lake County, Michigan
 Baldwin (Nassau County, New York)
 Baldwin (Chemung County, New York)
 Baldwin (North Carolina), Ort im Ashe County, North Carolina
 Baldwin (North Dakota), gemeindefreies Gebiet im Burleigh County, North Dakota
 Baldwin (Ohio), Ort im Paulding County, Ohio
 Baldwin (Pennsylvania), Gemeinde (Borough) im Allegheny County, Pennsylvania
 Baldwin (Texas), Ort im Harrison County, Texas
 Baldwin (Botetourt County, Virginia)
 Baldwin (Grayson County, Virginia)
 Baldwin (West Virginia), Ort im Gilmore County, West Virginia
 Baldwin (Wisconsin), Ort im St. Croix County, Wisconsin
 Baldwin (Town), Town(ship) im St. Croix County, Wisconsin
 Baldwin Beach, Illinois
 Baldwin City, Kansas
 Baldwin Corner, New York
 Baldwin Corners, Maine
 Baldwin Ford, Kentucky
 Baldwin Furnace, Pennsylvania
 Baldwin Harbor, New York
 Baldwin Hills, Stadtteil von Los Angeles, Kalifornien
 Baldwin Place, New York
 Baldwin Woods, North Carolina

Orte in Kanada:
 Baldwin (Ontario)

Fließgewässer:

 Baldwin Field Branch, im Buncombe County, North Carolina
 Baldwin Fork, im Logan County, West Virginia
 Baldwin Mason Creek, im Cedar County, Iowa
 Baldwin River, im Lake County, Michigan

Sonstige:
 Baldwin Mine (Colorado), Mine im Gunnison County
 Baldwin Mine (Illinois), Mine im Pope County
 Baldwin Mine (Nevada), Mine im Humboldt County
 Baldwin Pegmatite Mine, Mine im Douglas County, Colorado
 Baldwin Star Mine, Mine im Gunnison County, Colorado
 Baldwin Gas Field, Gasfeld im St. Mary Parish, Louisiana
 Baldwin Oil Field, Ölfeld im Nueces County, Texas
 Baldwin Lake State Fish and Wildlife Area, Park im Randolph County, Illinois
 Baldwin Marsh Wildlife Area, Park im New Haven County, Connecticut
 Baldwin State Park, Park im Mercer County, New Jersey
 Baldwin State Wildlife Area, Park im Montgomery County, Missouri
 Baldwin State Wildlife Management Area, Park im Mercer County, New Jersey
 Baldwin-Halbinsel am Polarkreis im Nordwesten des US-Bundesstaats Alaska
 Baldwin Point
im NRHP gelistete Objekte:

 Baldwin Addition Historic District, in Fairmount, Indiana, ID-Nr. 99001108
 Baldwin Building, in Fromberg, Montana, ID-Nr. 92001777
 Baldwin Estate, in South Lake Tahoe, Kalifornien, ID-Nr. 87000496
 Baldwin Hills Village, in Loa Angeles, Kalifornien, ID-Nr. 93000269
 Baldwin Hotel, in Klamath Falls, Oregon, ID-Nr. 73001576
 Baldwin Market, in Eugene, Oregon, ID-Nr. 96000619
 Baldwin Terrace, in Lincoln, Nebraska, ID-Nr. 79003687
 Baldwin-Chandlee Supply Company-Valley Supply Company, in Elkins, West Virginia, ID-Nr. 98001478
 Baldwin-Coker Cottage, in Highlands, North Carolina, ID-Nr. 03000390
 Baldwin-Grantham House, in Shanghai, West Virginia, ID-Nr. 94001296
 Baldwin-Reynolds House, in Meadville, Pennsylvania, ID-Nr. 74001777
 Baldwin's Arcade, in Hope, North Dakota, ID-Nr. 75001306
 Baldwin's Ferry Mound, in Newman, Mississippi, ID-Nr. 98001158
 Baldwin's Mill, in Pittsboro, North Carolina, ID-Nr. 86000007
 Baldwin-Wallace College South Campus Historic District, in Berea, Ohio, ID-Nr. 10000315

Siehe auch:
 Baldwin Branch
 Baldwin Brook
 Baldwin County
 Baldwin Creek
 Baldwin Heights
 Baldwin Island
 Baldwin Lake
 Baldwin Park
 Baldwin Pond
 Baldwin Rocks
 Baldwin Run
 Baldwin Slough
 Baldwin Township
 Mount Baldwin
 Kabinett Baldwin
 Balduin (Begriffsklärung)
 Baldewein